Bezpieczne warunki lotu - jest to lot w przedziale minimalnych i maksymalnych prędkości ustalonych dla danego typu samolotu a także ustalone warunki dla lotów grupowych i w chmurach.

Zobacz też 
 bezpieczny odstęp czasu

Bezpieczeństwo lotu